COI – Centrum Obsługi Inwestora
 COI – Centralny Ośrodek Informatyki